Eberhart steht für:

 Eberhart, Variante des männlichen Vornamens Eberhard

Orte:
 Eberhart (Gemeinde Sankt Peter-Freienstein), Ortslage von Sankt Peter-Freienstein, Bezirk Leoben, Steiermark
 Eberhart (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern

im NRHP gelistete Objekte:
 Eberhart-Gabler House, Glassworks, Pennsylvania

Eberhart ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Eberhart (* 1935), deutscher Diplomat
 Adolph Olson Eberhart (1870–1944), US-amerikanischer Politiker
 Barbara Pachl-Eberhart (* 1974), österreichische Autorin, Pädagogin und Poesietherapeutin
 Dee Eberhart (1924–2022), US-amerikanischer Soldat, Befreier des KZ-Dachau und Zeitzeuge
 Hans Eberhart-Rogenmoser (* 1956), Schweizer Militärhistoriker
 Irwin Larry Eberhart II (* 1966), US-amerikanischer Musiker und DJ, siehe Chip E.
 Josef Eberhart, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Mignon G. Eberhart (1899–1996), US-amerikanische Krimischriftstellerin
 Ralph E. Eberhart (* 1946), ehemaliger General der US Air Force
 Reinhard Eberhart (* 1959), österreichischer Unternehmer, Aktionist, Parteigründer, Verleger
 Richard Eberhart (1904–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Serafin Eberhart (1844–1921), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
  Eberhardt
 Eberharten